Jost Christian zu Stolberg-Roßla ist der Name folgender Personen:

* Jost Christian zu Stolberg-Roßla senior (1676–1739), Graf zu Stolberg-Roßla
 Jost Christian zu Stolberg-Roßla junior (1722–1749), Adliger im Militärdienst Russlands und Preußens
 Jost Christian zu Stolberg-Roßla (1886–1916), Standesherr